Konstancie Portugalská (portugalsky Constança de Portugal, katalánsky Constança de Portugal i d'Aragó, 3. ledna 1290 – 18. listopadu 1313 Sahagún) byla královna Kastilie a Leónu.

Život 
Byla dcerou portugalského krále Dinise a aragonské infantky Alžběty. Již od útlého dětství byla zasnoubena a 23. ledna 1303 se ve Valladolidu provdala za mladého kastilského krále Ferdinanda IV. Svého muže přežila o více než rok, zemřela v listopadu 1313 a byla pohřbena v příčné lodi konventního kostela kláštera sv. Benedikta v Sahagúnu. Její hrob byl za blíže neznámých okolností v průběhu staletí zničen.

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy 
 Stručný životopis na stránkách The Peerage
 Genealogie - potomci
 

Portugalské infantky
Dynastie Burgundsko-Portugalská
Kastilské královny
Leónské královny
Galicijské královny
Úmrtí v Kastilii a Leónu
Pohřbení v klášteře sv. Benedikta v Sahagúnu
Narození 3. ledna
Narození v roce 1290
Úmrtí 18. listopadu
Úmrtí v roce 1313
Ženy